Kamhub ist der Ortsname von

 Kamhub (Engelsberg), Ortsteil der Gemeinde Engelsberg, Landkreis Traunstein, Bayern
 Kamhub (Wurmsham), Ortsteil der Gemeinde Wurmsham, Landkreis Landshut, Bayern